Temnothorax — рід мурах підродини Myrmicinae. Рід містить понад 350 видів.

Спосіб життя 
Представники роду утворюють невеликі колонії, чисельністю до 100 робітників. Будують мурашники, переважно, у трухлявій деревині або старих термітниках.

Види 

 Temnothorax abeli
 Temnothorax adustus
 Temnothorax affinis
 Temnothorax alayoi 
 Temnothorax albipennis  
 Temnothorax albispinus
 Temnothorax algiricus
 Temnothorax alienus  
 Temnothorax alinae
 Temnothorax allardycei
 Temnothorax alpinus
 Temnothorax ambiguus
 Temnothorax anacanthus
 Temnothorax andersoni
 Temnothorax andrei
 Temnothorax androsanus
 Temnothorax angulohumerus
 Temnothorax angustulus
 Temnothorax anira
 Temnothorax annexus
 Temnothorax annibalis
 Temnothorax anodonta
 Temnothorax anodontoides
 Temnothorax antera
 Temnothorax antigoni
 Temnothorax arcanus
 Temnothorax archangelskiji
 Temnothorax arenarius
 Temnothorax argentipes
 Temnothorax arimensis
 Temnothorax arpini
 Temnothorax artvinense 
 Temnothorax atlantis 
 Temnothorax atomus
 Temnothorax augusti
 Temnothorax auresianus
 Temnothorax aveli
 Temnothorax aztecus
 Temnothorax baeticus
 Temnothorax banao 
 Temnothorax barbouri
 Temnothorax barroi
 Temnothorax barryi
 Temnothorax basara
 Temnothorax bejaraniensis
 Temnothorax berlandi
 Temnothorax bermudezi  
 Temnothorax bestelmeyeri
 Temnothorax bicolor
 Temnothorax bikara
 Temnothorax bimbache
 Temnothorax blascoi
 Temnothorax bradleyi
 Temnothorax brauneri 
 Temnothorax brevidentis
 Temnothorax brevispinosus
 Temnothorax bristoli
 Temnothorax bruneri
 Temnothorax bucheti
 Temnothorax bugnioni
 Temnothorax bulgaricus
 Temnothorax cabrerae
 Temnothorax caesari
 Temnothorax cagnianti
 Temnothorax canescens
 Temnothorax carinatus
 Temnothorax cenatus
 Temnothorax chandleri
 Temnothorax ciferrii
 Temnothorax clypeatus
 Temnothorax cokendolpheri
 Temnothorax coleenae
 Temnothorax confucii
 Temnothorax congruus
 Temnothorax convexus
 Temnothorax cornibrevis
 Temnothorax corticalis
 Temnothorax crassispinus
 Temnothorax creightoni
 Temnothorax creolus
 Temnothorax crepuscularis
 Temnothorax cristinae
 Temnothorax cuneinodis
 Temnothorax curtisetosus
 Temnothorax curtulus
 Temnothorax curvispinosus
 Temnothorax cuyaguateje
 Temnothorax darlingtoni
 Temnothorax davisi
 Temnothorax delaparti
 Temnothorax desertorum 
 Temnothorax desioi
 Temnothorax dessyi
 Temnothorax discoloratus
 Temnothorax dissimilis
 Temnothorax ditifet
 Temnothorax duloticus
 Temnothorax eburneipes
 Temnothorax emmae
 Temnothorax exilis
 Temnothorax finzii
 Temnothorax flavicornis
 Temnothorax flavidulus
 Temnothorax flavispinus
 Temnothorax foreli
 Temnothorax formosus
 Temnothorax fragosus 
 Temnothorax fuentei
 Temnothorax fultonii
 Temnothorax fumosus
 Temnothorax furunculus
 Temnothorax fuscatus
 Temnothorax gaetulus
 Temnothorax galeatus
 Temnothorax gallae
 Temnothorax gibbifer
 Temnothorax goniops  
 Temnothorax gracilicornis
 Temnothorax graecus
 Temnothorax gredosi
 Temnothorax grouvellei
 Temnothorax gundlachi
 Temnothorax hadrumetensis
 Temnothorax haira
 Temnothorax hesperius
 Temnothorax hispaniolae
 Temnothorax hispidus
 Temnothorax huehuetenangoi
 Temnothorax himachalensis
 Temnothorax ibericus
 Temnothorax imias 
 Temnothorax indra
 Temnothorax inermis
 Temnothorax interruptus
 Temnothorax iranicus
 Temnothorax iris
 Temnothorax isabellae
 Temnothorax italicus
 Temnothorax ixili
 Temnothorax jailensis
 Temnothorax janushevi
 Temnothorax josephi
 Temnothorax kashmirensis
 Temnothorax kaszabi
 Temnothorax kemali
 Temnothorax kinomurai
 Temnothorax kirghizicus
 Temnothorax kiudiria
 Temnothorax knipovitshi
 Temnothorax korbi
 Temnothorax koreanus
 Temnothorax kraussei
 Temnothorax kubira
 Temnothorax kurilensis
 Temnothorax laciniatus
 Temnothorax laestrygon
 Temnothorax laetus
 Temnothorax lagrecai 
 Temnothorax laurae
 Temnothorax leoni
 Temnothorax lereddei
 Temnothorax leucacanthus
 Temnothorax leviceps
 Temnothorax leyeensis
 Temnothorax lichtensteini
 Temnothorax liebi
 Temnothorax longipilosus
 Temnothorax longispinosus
 Temnothorax luteus
 Temnothorax makora
 Temnothorax manni
 Temnothorax maoerensis
 Temnothorax marocana
 Temnothorax massiliensis
 Temnothorax mauritanicus
 Temnothorax maurus
 Temnothorax megalops
 Temnothorax melas
 Temnothorax melleus
 Temnothorax melnikovi
 Temnothorax mexicanus
 Temnothorax michali
 Temnothorax microreticulatus
 Temnothorax mimeuri
 Temnothorax minozzii
 Temnothorax minutissimus
 Temnothorax mirabilis
 Temnothorax miserabilis
 Temnothorax mongolicus
 Temnothorax monjauzei
 Temnothorax mortoni
 Temnothorax mpala
 Temnothorax myersi
 Temnothorax nadigi
 Temnothorax naeviventris
 Temnothorax nassonowi
 Temnothorax neminan
 Temnothorax neomexicanus
 Temnothorax nevadensis
 Temnothorax niger
 Temnothorax nigricans 
 Temnothorax nigriceps
 Temnothorax nigritus
 Temnothorax nipensis 
 Temnothorax nitens
 Temnothorax nordmeyeri
 Temnothorax normandi
 Temnothorax nylanderi
 Temnothorax obliquicanthus
 Temnothorax obscurior
 Temnothorax obturator
 Temnothorax ocarinae 
 Temnothorax oraniensis
 Temnothorax orchidus
 Temnothorax oxianus
 Temnothorax oxynodis
 Temnothorax pallidipes
 Temnothorax pallidus
 Temnothorax pamiricus
 Temnothorax pan
 Temnothorax pardoi
 Temnothorax parvulus
 Temnothorax pastinifer
 Temnothorax pelagosanus
 Temnothorax peninsularis
 Temnothorax pergandei
 Temnothorax personatus
 Temnothorax peyerimhoffi
 Temnothorax pisarskii
 Temnothorax platycephalus
 Temnothorax platycnemis
 Temnothorax poeyi
 Temnothorax politus
 Temnothorax porphyritis
 Temnothorax productus
 Temnothorax pulchellus
 Temnothorax punctaticeps
 Temnothorax punctatissimus
 Temnothorax punctithorax
 Temnothorax punicans
 Temnothorax purpuratus
 Temnothorax rabaudi
 Temnothorax racovitzai
 Temnothorax recedens
 Temnothorax reduncus
 Temnothorax risii
 Temnothorax rothneyi
 Temnothorax rottenbergii
 Temnothorax rudis
 Temnothorax rufus
 Temnothorax rugatulus
 Temnothorax ruginosus
 Temnothorax rugithorax
 Temnothorax rugosus
 Temnothorax rugulosus
 Temnothorax sallei
 Temnothorax salvini
 Temnothorax santra
 Temnothorax santschii
 Temnothorax sardous
 Temnothorax satunini
 Temnothorax saudiae
 Temnothorax saxatilis
 Temnothorax saxonicus
 Temnothorax schaufussi
 Temnothorax schaumii
 Temnothorax schmittii
 Temnothorax schoedli
 Temnothorax schurri
 Temnothorax schwarzi
 Temnothorax semenovi
 Temnothorax semiruber
 Temnothorax senectutis
 Temnothorax serviculus
 Temnothorax sevanensis
 Temnothorax shannxiensis
 Temnothorax shelkovnikovi
 Temnothorax silvestrii
 Temnothorax simesno
 Temnothorax singularis
 Temnothorax skwarrae
 Temnothorax smithi
 Temnothorax solerii
 Temnothorax solidinodus
 Temnothorax sordidulus
 Temnothorax specularis
 Temnothorax spinosior
 Temnothorax spinosus
 Temnothorax splendens
 Temnothorax squamifer
 Temnothorax steinbergi
 Temnothorax stenotyle
 Temnothorax stollii
 Temnothorax striatulus
 Temnothorax striatus
 Temnothorax subcingulatus
 Temnothorax subditivus
 Temnothorax suberis
 Temnothorax susamyri
 Temnothorax taivanensis
 Temnothorax tamarae
 Temnothorax tauricus
 Temnothorax tebessae
 Temnothorax tenuisculptus
 Temnothorax tenuispinus
 Temnothorax terricola
 Temnothorax terrigena
 Temnothorax tesquorum
 Temnothorax texanus
 Temnothorax theryi
 Temnothorax tianschanicus
 Temnothorax torrei
 Temnothorax totonicapani
 Temnothorax tricarinatus
 Temnothorax tricolor
 Temnothorax tristis
 Temnothorax tuberum
 Temnothorax turcicus
 Temnothorax turritellus
 Temnothorax tuscaloosae
 Temnothorax tyndalei
 Temnothorax unifasciatus
 Temnothorax universitatis
 Temnothorax usunkul
 Temnothorax versicolor
 Temnothorax villarensis
 Temnothorax violaceus
 Temnothorax volgensis
 Temnothorax werneri
 Temnothorax wheeleri
 Temnothorax whitfordi
 Temnothorax wollastoni
 Temnothorax wroughtonii
 Temnothorax wui
 Temnothorax xanthos
 Temnothorax zhejiangensis
 Temnothorax anaphalantus
 Temnothorax arboreus
 Temnothorax caguatan
 Temnothorax morongo
 Temnothorax myrmiciformis
 Temnothorax nuwuvi
 Temnothorax paiute
 Temnothorax pilagens
 Temnothorax pseudandrei
 Temnothorax quasimodo
 Temnothorax wardi
 Temnothorax glaesarius
 Temnothorax gracilis
 Temnothorax hystriculus
 Temnothorax longaevus
 Temnothorax placivus
 Temnothorax praecreolus
</div>

Джерела 
 zipcodezoo.com 
 Bolton, B. 2003: Synopsis and classification of Formicidae. Memoirs of the American Entomological Institute, 71: 1–370.
 Radchenko A. 2004: A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic.  Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50(2): 109–137.
 Муравьи рода Leptothorax и Temnothorax 
 http://www.tolweb.org/Temnothorax  

Мурашки
Роди перетинчастокрилих